Ticehurst est un nom de famille anglais. On ne sait pas si ce nom de famille fait référence au village et paroisse civile de , dans le Sussex de l'Est, dans le Sud de l'Angleterre ou à un sous-manoir du même nom dans le village et paroisse voisine de  qui est depuis tombé en désuétude. Le nom de famille est usité dès 1264, et a été un patronyme sans interruption depuis au moins 1432 par une famille vivant à Ashburnham.

En 1881, ce nom de famille se trouvait presque exclusivement sur la côte sud de l'Angleterre, la plus forte concentration de Ticehurst étant située dans le Sussex mais le nom s'est depuis répandu au Royaume-Uni et aussi à l'étranger.

Parmi les personnalités portant ce nom de famille, on peut citer :
 Claud Buchanan Ticehurst (1881-1941), ornithologue britannique
  (né en 1945), homme politique australien
 , femme politique américaine du New Hampshire
 , basketteuse australienne.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais